Wyż kompensacyjny - szybki, niekontrolowany wzrost liczby urodzeń na danym terenie, spowodowany dążeniem społeczeństwa do wyrównania strat wojennych. W Polsce w 1955 przyrost naturalny wyniósł 19,5 promili.

Procesy demograficzne